ripper (wędkarstwo)
 ripper – rodzaj programu komputerowego do kopiowania określonych danych, często z pominięciem zabezpieczeń i blokad przed takim skopiowaniem:
 ripper płyt CD
 ripper płyt DVD
 ripper haseł, np. John the Ripper
 Ripper (gra komputerowa) – gra komputerowa z 1996 roku

Osoby:
 Eric Ripper
 Jan Ripper
 Lisbon Ripper
 Tim Owens używający pseudonimu Ripper